Capo Verde: stato insulare dell'Africa occidentale
 Capo Verde: promontorio della costa liguria della provincia di Imperia
 Penisola di Capo Verde: penisola che ospita l'intera area urbana di Dakar
 Promontorio di Capo Verde: promontorio della costa atlantica senegalese, all'estremità occidentale della suddetta penisola
 Capoverde: germano reale